Rüdel ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Rüdel (1883–1950), General der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Hans Rüdel (1888–1975), deutscher Landrat
 Hans-Carl Rüdel (1906–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Holger Rüdel (* 1951), deutscher Fotograf, Publizist und Historiker
 Hugo Rüdel (1868–1934), deutscher Chorleiter
 Walter Rüdel (1931–2021), deutscher Fernsehjournalist und Buchautor

Siehe auch:
 Rüddel